Sarrazac est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Toponyme 

 Sarrazac (Dordogne), commune française de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Sarrazac (Lot), ancienne commune française du Lot, en région Occitanie, intégrée à Cressensac-Sarrazac.

Patronyme 

 Jean-Pierre Sarrazac, homme de théâtre contemporain ;
 Robert Sarrazac, résistant français, fondateur de l'association Citoyens du Monde.